Люлли может означать:

Персоналии 
 Люлли, Жан-Батист (1632—1687) — французский композитор.

Топонимы 
 Люлли — микрорайон Ижевска.

См. также 
 Люли
 Люля